Golse peut faire référence à : 
 Bernard Golse (né en 1950), pédopsychiatre français.
 François Golse (né en 1962), mathématicien français.